Breakout — польський музичний гурт
  — відеогра